Văleni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Văleni (Neamț)
 Văleni (Olt)
 Văleni (Vaslui)